

Persone
Antonino Brusca – medico e politico italiano
Bernardo Brusca – mafioso italiano, capo mandamento di San Giuseppe Jato
Enzo Salvatore Brusca – figlio di Bernardo e fratello minore di Giovanni Brusca, mafioso e collaboratore di giustizia italiano
Giovanni Brusca – figlio di Bernardo e fratello maggiore di Enzo Salvatore Brusca, mafioso e collaboratore di giustizia italiano
Vittorio Emanuele Brusca – avvocato, saggista e dirigente sportivo italiano